Salma bezeichnet
 Salma, einen weiblichen Vornamen
 Salma (1985), einen indischer Spielfilm
 Salma (2013), einen Dokumentarfilm der britischen Filmemacherin Kim Longinotto
 Salma (Dichterin), eine indische Dichterin
 Salma (Einheit), eine italienische und spanische Maßeinheit
 Salma (Nepal), Ort im Distrikt Jajarkot in Nepal
 Salma (Staudamm), ein Staudamm im afghanischen Distrikt Chishti Sharif
 Salma (Syrien), Ort im Distrikt Al-Haffah in Syrien